Maximiliano de Austria y Wittelsbach (Graz, 17 de noviembre de 1583 - id. 18 de febrero de 1616) fue un archiduque de Austria, décimo vástago del matrimonio del archiduque Carlos II de Estiria y de la princesa María Ana de Baviera.

Biografía 
Sus abuelos paternos eran el emperador Fernando I y Ana de Bohemia y Hungría, y sus abuelos maternos el duque Alberto V de Baviera y la archiduquesa Ana de Austria (esta última, hermana mayor de Carlos II de Estiria, su padre).

Entre sus muchos hermanos destacaban Fernando II de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y Margarita de Austria, reina de España. Y a su vez fue tío también del emperador Fernando III de Habsburgo y del rey Felipe IV de España.

Poco se sabe de su vida. En sus últimos años fue coabjuntor de la Orden Teutónica la cuál estaba dirigida por su tío el archiduque Maximiliano III de Austria. Aunque nunca se casó ni tuvo descendencia, tuvo un hijo ilegítimo el cuál falleció en su juventud.

Ancestros 

</div></div>

Enlaces externos 
 

Maximiliano
Maximiliano
Nacidos en Graz